Эллиптический оператор — дифференциальный оператор 2-го порядка в частных производных. Является частным случаем гипоэлиптического оператора

Определение 
Дифференциальный оператор  называется эллиптическим оператором, если квадратичная форма  имеет один и тот же знак для всех .

Применение эллиптических операторов 
Эллиптические операторы применяются для исследования и решения эллиптических уравнений. Любое эллиптическое уравнение можно записать в виде . Так же свойства операторов используются при построении численных методов для решения уравнений. В некоторых случаях эти результаты обобщаются на параболические и гиперболические уравнения (при дискретизации этих уравнений только по времени, получаются эллиптические уравнения для каждого временного слоя).

Примеры эллиптических операторов 
 Оператор Лапласа, записывается в виде 
 Обобщения оператора Лапласа, оператор вида , где . Собственные значения такого оператора находятся из задачи Штурма-Лиувилля. На множестве функций  ( пространство Лебега на ) данный оператор является самосопряжённым и положительно определённым.
 Примером нелинейного эллиптического оператора является оператор

Примечания 

Дифференциальные уравнения в частных производных
Дифференциальные операторы